Chandler Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Chandler Township (Charlevoix County, Michigan)
 Chandler Township (Huron County, Michigan)
 Chandler Township (North Dakota)
 Chandler Township (Comanche County, Oklahoma)
 Chandler Township (Grady County, Oklahoma)
 Chandler Township (Lincoln County, Oklahoma)